Aracu-pinima pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Leporinus affinis
 Leporinus maculatus

Desambiguações de espécies